Avery Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Avery Hill (Alabama)
 Avery Hill (Connecticut)
 Avery Hill (Idaho)
 Avery Hill (Barnstable County, Massachusetts)
 Avery Hill (Franklin County, Massachusetts)
 Avery Hill (New Hampshire)
 Avery Hill (Pennsylvania)